Olaus Andreæ, latinisering av Olof Andersson, kan avse bland andra:
 Olaus Andreæ Angermannus
 Olaus Andreae Pontanus 
 Olaus Andreae de Vallibus 
 Olaus Andreæ Lidman
 Olaus Kalsenius
 Olaus Andreæ Dalekarlus

Se även
 Olof Andersson